De FIM MotoGP Rookies Cup 2019 was het dertiende seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telde 12 wedstrijden, verdeeld over zeven raceweekenden. De eerste wedstrijd werd op 4 mei op het Circuito Permanente de Jerez verreden. De laatste wedstrijd van het seizoen werd op 22 september op het Motorland Aragón verreden.

Kalender

Coureurs

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

2019
Motorsport in 2019